Léa-Marie Cantin est une actrice québécoise.

Biographie 
Léa-Marie Cantin a étudié au conservatoire d'Art dramatique de Québec. Puis, elle a fait plusieurs stages de formation, notamment au festival d'Avignon en France et en Italie.

Théâtre 
 1981 : Les Larmes amères : Théâtre du Bois de Coulonges
 1982 : Oncle Vania : Théâtre du vieux Québec
 1983 : Macbeth : Théâtre du Trident
 1985 : Feux Follets : Théâtre du Trident et Théâtre du Rideau vert
 1987 : Souriez  : Théâtre du Bois de Coulonges
 1999 : Oublier : Théâtre du Trident
 2000 : Les Bonnes : Théâtre Prospero
 2006 : Tout comme elle : Théâtre de la Bordée

Filmographie

Comme actrice 

 1989 : Dans le ventre du dragon (In the Belly of the Dragon) : Infirmière 2
 1989 : Blanche est la nuit (White Is the Night)
 1989 : Jésus de Montréal (Jesus of Montreal)
 1991 : Love moi : Suzanne
 1993 : Les Amoureuses : Marianne
 1999 : L'Île de sable

Comme scénariste

Au cinéma 

 1987 : ''Rue du clown triste (Coscénariste : Guy Thauvette)

À la télévision 
 1986 : La Fin des jeux
 1987 : La Maison Deschênes
 1990 : Le Marché du couple
 1990-1992 : D'amour et d'amitié : Claire Sénécal
 1991 : La Maison suspendue : Victoire (Toronto)
 1992 : Marilyn : Johanne Turgeon
 1993 : Les Grands Procès : Aurore
 1996-1997 : Urgence : archiviste
 1996-2010 : Virginie : 
 1996 : Ces enfants d'ailleurs
 1997 : Les Orphelins de Duplessis : Sœur St-Ursule
 1997 : Paparrazi : Denise Lemieux
 1998-2006 : Km/h : Johanne
 2001-2002 : Fred-dy : Roberta Richard
 2002 : Asbestos : Christina Arcand
 2003 : Simonne et Chartrand : gardienne de prison
 2006-2007 : François en série : représentante d'assurances
 2006 : Le 7e Round : infirmière
 2007 : La Galère : 
 2010 : Toute la vérité : 
 2012-2019 : Unité 9 : juge
 2013 : La Vie parfaite : 
 2017-2019 :  : Notaire
 2019 : Ruptures : Jeanne

Liens externes 

 
 Fiche télé québécoise sur Qui Joue Qui ?

Actrice québécoise de cinéma
Actrice québécoise de télévision
Actrice québécoise de théâtre
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)